Domokos Bálint (Budapest, 1989. október 6. –) magyar labdarúgó, a Iváncsa középpályása.

Források 
Domokos Bálint adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1989-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Csepel labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
Élő személyek
A Csákvár labdarúgói